Drees bezeichnet 

 eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz, siehe Drees
 einen männlichen Vornamen, eine Variante von Andreas und einen daraus hervorgegangenen Nachnamen
 mundartlich die kohlesäurehaltigen Mineralquellen der Vulkaneifel

Personen:
 Alfred Drees (* 1930), deutscher Arzt und Schriftsteller, Bundesverdienstkreuzträger
 Claudia Drees, deutsche Biologin
 Erika Drees (1935–2009), deutsche politische Widerständlerin

 Jan Drees (* 1979), deutscher Schriftsteller
 Joachim Drees (* 1964), deutscher Manager
 Jochen Drees (* 1970), deutscher Fußballschiedsrichter
 Johannes Drees (1894–1944), deutscher Agrarfunktionär und Politiker (Zentrum)
 Kurt Drees (1925–1998), deutscher Bürgermeister
 Mathilde Drees (1862–1938), deutsche Pädagogin und Politikerin (DDP)
 Oskar Drees (1889–1968), deutscher Pädagoge, Sportfunktionär, Politiker (SPD) und Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Willem Drees (1886–1988), niederländischer Politiker
 Willem Drees jr. (1922–1998), niederländischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Drees Brothers General Mechandise, in Timber Lake, South Dakota, ID-Nr. 98000445
 Drees House, in Hays, Kansas, ID-Nr. 01000183